C8H15NO2 – formula molecolare dell'acido tranexamico
C8H15NO2 – formula molecolare dell'omostachidrina

Formule molecolari